Василий Георгиевич Загорский (; 27 февраля 1926, село Кара-Махмед, Бессарабия — 1 октября 2003) — молдавский советский композитор, пианист и педагог. Автор романсов, инструментальных пьес, симфоний, кантат, балета, музыки к фильмам. Народный артист Молдавской ССР (1982).

Биография 
Учился в Кишинёве в лицее (1941—1944), затем в советской школе (1944—1945). В 1952 году окончил Кишиневскую консерваторию по классу композиции профессора Л. С. Гурова.

В 1947—1951 годах — преподаватель теоретических предметов музыкальной школы-десятилетки, в 1951—1953 — преподаватель и заместитель директора музыкального училища в Кишиневе.

В 1957—1959 годах — заместитель директора по учебной и научной работе Кишиневской консерватории, (с 1970 доцент).

В 1959—1962 годах — директор Молдавского театра оперы и балета.

С 1956 года — член правления, с 1964 — председатель Союза композиторов Молдавской ССР. С 1968 года — секретарь правления Союза композиторов СССР.

С 1978 по 1990 годы являлся членом Исполнительного совета Международного музыкального консилиума ЮНЕСКО.

Был членом КПСС с 1958 года. Депутат Верховного Совета Молдавской ССР 8-го созыва.

Умер 1 октября 2003 года.

Награды и заслуги 
 Орден Республики (1997).
 Два ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 8 июня 1960).
 Народный артист Молдавской ССР (1982).
 Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1960).
 Государственная премия Молдавской ССР (1968) — за Рапсодию для скрипки, двух фортепиано и группы ударных инструментов.

Литература 
 Е. С. Клетинич. Творчество В. Загорского. М.: Советский композитор, 1976.

Примечания

Ссылки 
 Загорский Василий Георгиевич 
 Концерт памяти Василия Загорского
 Zagorschi Vasile 
 In memoriam Vasile Zagorschi  
 https://web.archive.org/web/20160304092508/http://jig.ru/charuyushhaya-bezdna/#.VSGU8FLwumT

Члены КПСС
Заслуженные деятели искусств Молдавской ССР
Народные артисты Молдавской ССР
Балетные композиторы
Члены Союза композиторов СССР
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 8 созыва